Die Telekom S-League 2014/15 ist die elfte Spielzeit der höchsten salomonischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 6. September 2014. Alle Spiele finden in Honiaras Lawson Tama Stadion statt. Der Meister qualifiziert sich für die OFC Champions League 2014/15.

Statistiken

Abschlusstabelle

Begegnungen

Weblinks 
 Website des salomonischen Fußballverbands (englisch)

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15